ADM el término puede referirse a:
  Método del diagrama de flechas, para planificación de proyectos.
  Adm Cloud, software para gestión de finanzas, operaciones, relaciones con los clientes y control almacén en la nube. 
  Archer Daniels Midland Company, empresas multinacionales. 
  Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (1844), asociación empresarial y profesional sin fines de lucro uruguaya.
  Armas de destrucción masiva

Otros casos 
 Architecture Driven Modernization.

Siglas